Dajabón – miasto na Dominikanie
 Dajabón – prowincja na Dominikanie
 Dajabón – rzeka na Dominikanie

Strony ujednoznaczniające